Фердинанд II Леонский (; ) — король Леона и Галисии с 1157 года, из Бургундской династии, сын Альфонсо VII и Беренгарии Барселонской.

Биография 

После смерти своего отца, он получил Леон и Галисию, а его брат Санчо — Кастилию и Толедо. Это привело к распре между ними. В 1158 году два брата встретились в Сахагуне и миром решили вопросы наследия. Однако Санчо умер в том же году, оставив наследником своего малолетнего сына Альфонсо VIII. Тогда Фердинанд оккупировал часть территории районов Кастилии, которые удерживал до 1164 года, когда в ходе переговоров с фамилией Лара, представлявшей Альфонсо VIII, была достигнута договорённость о совместных действиях против Альморавидов, которым принадлежала большая часть юга Испании.

В ходе Реконкисты Фердинанд захватил Альбуркерке и Алькантара. Тогда же король нанёс поражение португальскому королю Афонсу I, который в 1163 году занял Саламанку в отместку за заселение области по распоряжению короля Леона.

В 1165 году Фердинанд женился на Урраке, дочери Афонсу I, короля Португалии. Тем не менее борьба с Португалией после этого не прекратилась, вопрос не был снят с повестки дня. В 1168 году Афонсу, недовольный заселением Сиудад-Родриго, напал на Галисию. Однако когда Афонсу осаждал мусульманскую цитадель Бадахос, Фернандо сперва изгнал португальцев из Галисии, а затем направил свою армию к этому городу. Афонсу пытался бежать, однако при падении с коня сломал ногу и попал в плен. В следующем году в Понтеведра между правителями Португалии и Леона был заключён мир, по которому Афонсу признавал утрату своих завоеваний в Галисии. Когда через несколько лет арабы осадили португальский город Сантарен, Фердинанд пришёл на помощь тестю и освободил город от осады.

В 1170 году Фердинанд создал военно-религиозный Орден Сантьяго де Компостела, задачей которого была поставлена защита паломников во время их путешествия к могиле апостола Иакова в соборе Компостела.

В 1175 года папа Александр III принял решение, что Фердинанд II и Уррака Португальская являются слишком близкими родственниками и заставил их развестись. Тогда король женился на Терезе Нуньес де Лара, вдове графа Нуно де Лары.

В 1178 году началась новая война с Кастилией. Фердинанд захватил Кастрохерис и Дуэньяс. Военные действия закончились после заключения в 1180 году в Тордесильяс мирного договора. В том же году родами умерла вторая жена Фердинанда.

В 1184 году после ряда неудачных попыток альмохадский халиф Абу Якуб Юсуф вновь вторгся в Португалию с армией, набранной в Северной Африке, и в мае осадил Афонсу I в Сантарене. Португальцам помогли войска, присланные архиепископом Сантьяго де Компостела в июне и Фердинандом II в июле. В сражении с последним 29 июля 1184 года альмохадский халиф погиб.

В 1185 году Фердинанд женился в третий раз на Урраке Лопес де Аро (дочь Лопе Диаса, сеньора Бискайи, Нахеры и Хара), которая была его любовницей с 1180 года. После этого Уррака попыталась объявить Альфонсо, первенца Фердинанда, незаконным, в пользу своего сына Санчо, но безуспешно.

Фердинанд II умер в 1188 году в Бенавенте, Самора, во время возвращения из паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Он был похоронен в соборе Компостела.

Дети 
 От брака с Урракой Португальской один сын
 Альфонсо IX
 От связи и брака (август 1179 года) с Тересой Фернандес де Траба:
 Фердинанд (1178—1187), узаконен после брака его родителей
 Санчо, родившийся и умерший 6 февраля 1180 года, рождение которого привело к смерти его матери
 От связи и брака (1187) с Урракой Лопес де Аро:
 Гарсия (1182—1184)
 Альфонсо (родился 1184) узаконен после заключения брака между его родителями, умер раньше отца.
 Санчо (1186—1220), сеньор Монтегудо

Генеалогия

Литература 
 Busk, M. M., The history of Spain and Portugal from B.C. 1000 to A.D. 1814, Baldwin and Cradock, 1833.
 Leese, Thelma Anna, Blood royal: issue of the kings and queens of medieval England, 1066—1399, Heritage Books, 1996.
 Medieval Iberia: an encyclopedia, Ed. E. Michael Gerlis and Samuel G. Armistead, Taylor & Francis, 2003.

Ссылки 

 

Правители Леона
Бургундская династия (Кастилия)
Инфанты Кастилии
Инфанты Леона